Fejvadászok (The Bounty Hunters): A Star Wars univerzumban játszódó, három különböző történetből álló képregénysorozatot Timothy Truman, Randy Stradley és Mark Schulz írták. 1999. augusztusa és 1999. októbere között képregényfüzetekben, 2000 szeptemberében gyűjteményes képregényben (TPB), majd az Aurra Sing történet 2009 júliusában, az Egy csirkefogó jussa történet 2013 októberében Omnibus képregényekben, Kenix Kil története 2012 szeptemberében A Vérvörös birodalom Saga gyűjteményes képregényben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Aurra Sing történet 27 évvel ezelőtt játszódik az Új remény eseménye előtt, az Egy csirkefogó jussa történet 3,5 évvel és a Kenix Kil 11 évvel később játszódik az Új remény eseménye után.

Kiadványok

Aurra Sing

Egy csirkefogó jussa

Kenix Kil

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények